Кумышка (от слова кумыс, либо от слова кумушка) — домашний алкогольный напиток, дистиллят из кумыса.
Распространён у удмуртов, чувашей, марийцев и др. народов.

Варится в чугунных или медных котлах.

Удмурты (вотяки) со времени Иоанна Грозного пользовались правом беспошлинного варения кумышки. Это право было сохранено акцизным уставом 4 июля 1861 г. только за удмуртами, жившими в селениях Вятской губернии. Законом 24 апреля 1890 г. варение кумышки было запрещено и облагалось штрафом.

В начале XIX в. кумышка стала использоваться не только в традиционных (языческих) молениях, но также и в православных праздниках. 

Крепость напитка варьируется в зависимости от региона: в южных районах её  делали слабой, крепостью в 2 градуса; а северяне, наоборот, делали напиток крепким.

Кумышку иногда подкрашивают ягодами (малиной, черёмухой, с добавлением мёда), и пьют зимой в горячем виде. Такой напиток называется посятэм.

Примечания 

Алкогольные напитки из молока